Aktasj kan syfta på:

Kirgizistan
Aktasj (Osh) – en by i Osh
Aktasj (Jalal-Abad) – en by i Jalal-Abad

Ryssland
Altaj – en bergskedja i Centralasien på gränsen mellan Ryssland, Mongoliet, Kina och Kazakstan

Uzbekistan
Aktasj (Dzjizzach) – en ort i Dzjizzach.
Aktasj – en stad i Samarkand